Adenopea är ett släkte av plattmaskar. Adenopea ingår i familjen Antroposthiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Adenopea